El término "Jisung" puede hacer referencia a las siguientes acepciones:

Jisung, actor surcoreano.
Ji Sung Nam, tenista profesional surcoreano.
Park Ji-Sung, futbolista profesional surcoreano.
Jisung, cantante surcoreano, miembro de la banda NCT.
Han Jisung, cantante, rapero, compositor y bailarín surcoreano, miembro de la banda Stray Kids.Yoon Ji-sung actor y cantante exmiembro de Wanna One.'''